María Gasparina Amalia Antonieta Carolina Isabel Luisa de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Marie Gasparine Amalie Antoinette Karoline Elisabeth Luise von Sachsen-Altenburg; Múnich, 28 de junio de 1845-Sondershausen, 5 de julio de 1930) fue una hija del príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz. Fue consorte del príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Sondershausen.

Matrimonio 

María fue considerada como esposa potencial de Alberto Eduardo, príncipe de Gales, el hijo mayor y heredero de la reina Victoria del Reino Unido. Un periódico de Londres especuló (supuestamente de "fuentes auténticas") que la elección del príncipe fue limitada a siete mujeres, quienes eran todas de suficiente sangre real, seguidoras de una religión protestante, y de su edad o más jóvenes. Algunas de las otras pocas otras candidatas incluían a María de los Países Bajos, Isabel de Wied, Ana de Hesse-Darmstadt, Alejandrina de Prusia y Alejandra de Dinamarca. María fue eliminada de esta lista sin embargo, ya que fue considerada "espantosamente vestida y siempre con su más que desagradable madre"; finalmente el príncipe de Gales se casó con Alejandra de Dinamarca en 1863.

El 12 de junio de 1869, María se casó con Carlos Gunter, príncipe heredero de Schwarzburgo-Sondershausen, en Altemburgo. Carlos sucedió a su padre el 17 de julio de 1880, y María se convirtió en princesa consorte de Schwarzburgo-Sondershausen. Fracasaron en tener un hijo, significando el fin de la Casa de Schwarzburgo-Sondershausen. El primo de Carlos, Gunter Víctor, lo sucedió en 1909.

María Gasparina murió el 5 de julio de 1930 en Sondershausen, en la República de Weimar.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Princesas de Schwarzburgo
Nacidos en Múnich